Ержанов (Ержанова) — фамилия. Известные носители:

 Ержанов, Адильхан (род. 1982) — казахский кинорежиссёр.
 Ержанов, Галихан Нурмуханбетович (род. 1938) — министр юстиции Республики Казахстан.
 Ержанов, Ергали (1881—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ержанов, Жакан Сулейменович (1922—2003) — советский и казахстанский учёный в области горной науки.
 Ержанов, Куаныш (1912—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ержанов, Манарбек (1901—1966) — советский казахский певец, актёр, композитор.
 Ержанов, Накып (1887—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Ержанов, Сарсенбы Саденович — председатель Гурьевского облисполкома (1950-1952)

 Ержанова, Закира (1926—2006) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Иржанов